Four Songs (Stravinsky), een compositie van Igor Stravinsky
 Four Songs (Alexi Murdoch), een ep van Alexi Murdoch uit 2002